Чёрная Кома — деревня в Новосёловском районе Красноярского края России. Входит в состав Комского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 35 км к востоку от районного центра Новосёлово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 99 мужчин и 100 женщин из 199 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района